Bauernsee ist der Name von:

 Bauernsee (Angermünde), Wohnplatz der Stadt Angermünde, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Bauernsee (Dobbrikow), Gewässer in Dobbrikow, einem Ortsteil der Gemeinde Nuthe-Urstromtal in Brandenburg
 Bauernsee (Grünheide), Gewässer östlich von Kagel, einem Ortsteil der brandenburgischen Gemeinde Grünheide im Landkreis Oder-Spree
 Bauernsee, frühere Bezeichnung für den Ammersee

Siehe auch:
 Bauersee
 Bauernteich